Aleksja – imię żeńskie
 Aleksis (394 p.n.e. – 275 p.n.e.) – grecki komediopisarz

Miejscowości w USA
 Alexis – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
Gminy w USA
 Alexis (ang. Alexis Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler

Zobacz też